Гуадалупе-и-Кальво () — город в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Поселение было основано 3 августа 1708 года миссионером-иезуитом Томасом Гуадалахарой. В 1745 году в регионе были открыты шахты, добывающие полезные ископаемые, что привело к росту населения.

Название Guadalupe y Calvo дано в честь Девы Марии Гваделупской и губернатора штата .

Примечания

Ссылки 
 Гуадалупе-и-Кальво на Facebook 

Города Чиуауа